Die Präsidentschaftswahlen in der Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) fanden am 31. Oktober 2020 statt. Amtsinhaber Alassane Ouattara (RHDP) gewann bereits im ersten Wahlgang deutlich mit 95,31 Prozent der gültigen Stimmen. Kouadio Konan Bertin, der zweitbeste (unabhängige) Kandidat, konnte lediglich 2,01 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Die Wahlbeteiligung lag mit 53,90 Prozent ein knappes Prozent über der von 2015. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre.

Ergebnisse 
Von 6.066.441 registrierten Wählern gaben 3.269.813 ihre Stimme ab, was einer Wahlbeteiligung von 53,90 Prozent entspricht. 89.003 (2,72 Prozent) der Stimmen waren ungültig. Die Ergebnisse der einzelnen Kandidaten können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Einzelnachweise 

2020
Elfenbeinkuste